Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Thorin I – król Plemienia Durina na początku 3. tysiąclecia Trzeciej Ery
 Thorin II Dębowa Tarcza – bohater Hobbita
 Thorin III Kamienny Hełm – syn Dáina, następcy Thorina II